

Зборув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Зборув — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зборув — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Зборув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства